Конка д’Оро, :
 Конка д’Оро — равнина на острове Сицилия, на которой находится город Палермо.
 Собор Мадонны Конка д’Оро в Палермо
 археологическая культура Конка д’Оро